Strohm ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Strohm (1929–2016), deutscher Theologe und evangelischer Pfarrer
 Anna Eva Strohm (1892–1976), deutsche Buchhalterin und Senatorin (Bayern)
 Christoph Strohm (* 1958), deutscher Kirchenhistoriker
 Daniela Strohm (* 1980), deutsche Basketballspielerin
 Egon Strohm (1904–1983), deutscher Journalist, Schriftsteller und Übersetzer

 Hans Strohm (1908–1998), deutscher Altphilologe
 Harald Strohm (* 1953), Religionswissenschaftler 

 Holger Strohm (* 1942), deutscher Autor
 John Strohm (1793–1884), US-amerikanischer Politiker
 Paul Holzworth Strohm (* 1938), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Reinhard Strohm (* 1942), deutscher Musikwissenschaftler
 Theodor Strohm (* 1933), deutscher evangelischer Theologe

sowie der fiktiven Figur
 Peter Strohm, deutsche Krimiserie

Strohm bezeichnet die folgenden Unternehmen:

 Automobilbau Strohm, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:

 Strom